Miejscowości w Polsce, nazwy niestandaryzowane
 Kolonia Bobrowniki – kolonia wsi Bobrowniki w woj. łódzkim w pow. sieradzkim, w gminie Sieradz
 Kolonia Bobrowniki – kolonia wsi Bobrowniki w woj. zachodniopomorskim w pow. stargardzkim, w gminie Chociwel